Драфт Национальной хоккейной лиги 2004 года состоялся 27 июня в городе Роли, Северная Каролина. Впервые в истории драфтов НХЛ первыми двумя номерами стали российские хоккеисты — московский динамовец Александр Овечкин и Евгений Малкин из магнитогорского «Металлурга» были выбраны в «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» соответственно.

Рейтинг проспектов 

Общий финальный рейтинг проспектов был составлен аналитиком Бобом Маккензи для TSN. Маккензи составляет финальные рейтинги начиная с драфта 1980 года и очень часто его прогнозы выбранных в первом раунде совпадают с реальным выбором команд. Так, в 2004 году из 30-и прогнозируемых им игроков были выбраны в первом раунде 25.

Выбор игроков 
Обозначения: В — вратарь; З — защитник; ЛН — левый нападающий; ПН — правый нападающий; ЦН — центральный нападающий; Н — нападающий (обычно крайний форвард)Выделены обладатели Кубка Стэнли

Раунд 1 

Помимо Овечкина и Малкина, в первом раунде был выбран еще один представитель России — Александр Радулов. Его под 15-м номером задрафтовал «Нэшвилл Предаторз».

Раунд 2

Раунд 3

Раунд 4

Раунд 5

Раунд 6

Раунд 7

8 раунд

9 раунд

См. также 
НХЛ в сезоне 2003/2004
НХЛ в сезоне 2004/2005

Примечания

Ссылки 
 
 Драфт НХЛ 2004 на официальном сайте НХЛ

Драфты НХЛ
НХЛ в 2004
События 27 июня
Июнь 2004 года